Lehoczki Károly (1955) költő
Lehoczki Károly (1957–2012) zenész, karikaturista